Caravan puede referirse a:
Caravan (banda inglesa), banda inglesa de rock.
Caravan (banda tailandesa), banda tailandesa de rock.
Caravan (canción), canción del músico norirlandés Van Morrison.
Caravan (película de 1946), película inglesa dirigida por Arthur Crabtree.
Caravan Pictures, estudio de producción cinematográfico perteneciente a The Walt Disney Company.
Caravan (historieta), historieta de ciencia ficción italiana del guionista Michele Medda.